La rue de Paris à Saint-Denis peut se référer à des voies totalement différente :
 La rue de Paris à Saint-Denis, en métropole française, a été renommée en "rue Gabriel Péri" en 1946 ;
 La rue de Paris à Saint-Denis de La Réunion.

Confusion 
L'avenue de Paris  à Saint-Denis-La Plaine Saint-Denis devenue l'avenue du Président-Wilson